Le mot Abbot signifie abbé en langue anglaise.

Patronyme 

  ;
  ;
 Francis Ellingwood Abbot (1836-1903), philosophe et théologien américain ;
  ;
 Henry Larcom Abbot, général de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 John Abbot (1587/1588-~1650), pasteur et poète anglais catholique ;
 John Abbot (1751-1840/1841), entomologiste et ornithologue américain ;
 Laura Abbot, écrivaine américaine ;
 .

Toponyme 

 Abbot, une ville du comté de Piscataquis dans le Maine, aux États-Unis ;
 Abbot, un cratère lunaire.